O eAthena ou eA (redução de English Athena) é um emulador internacional para criação de servidores privados de Ragnarok Online, um famoso MMORPG da Gravity Corporation. É baseado no emulador japonês jAthena (Japanese Athena), o qual tem a mesma finalidade deste. O eAthena está sobre licença GNU/GPL, garantindo que é um software de código aberto.

O Software surgiu em meados de 2003, não contadas as tentativas antecedentes. É escrito na linguagem C, fora uma versão em C++ chamada de eAPP(eA++), contudo o projeto foi descontinuado no ano de 2007. O emulador suporta Win32, e Linux no qual é recomendando seu uso por maior estabilidade e segurança processuais. Possui duas versões: TXT e SQL. Como o nome já diz SQL trabalha com base de dados MySQL e TXT com arquivos simples de texto.

É atualizado de acordo com o servidor de Ragnarok Online Coreano (kRO).

Surgiram projetos baseados no eAthena, usando o mesmo código fonte, dentre eles o brAthena e Cronus.

Ligações externas

 Repositório SVN
 eAthena Wiki
 eAthena Github

Ver também 
 rAthena (Continuação do eAthena)
 Hercules (grupo dissidente do rAthena)
 Cronus-Emulator (Emulador brasileiro baseado no eAthena, com foco no bRO)
 brAthena (Emulador brasileiro baseado no eAthena, com foco no kRO)

Software livre
Ragnarok Online

it:Ragnarok Online#eAthena